Ахурян ():

 Ахурян (село) — найбільше село у Вірменії. Розташоване у марзі (області) Ширак, на північному заході Республіки.
 Ахурян (річка) — ліва притока Араксу, найбільша річка на північному заході Вірменії. Значну частину відстані річка проходить по кордону з Туреччиною.
 Ахурянське водосховище — водосховище на річці Ахурян.
 Ахурян (станція) — залізнична станція у Вірменії.